Франсуа́ Орлеа́нский, полное имя Франсуа́ Фердина́нд Фили́пп Луи Мари́я Орлеа́нский, принц де Жуанви́ль (; ) — третий сын французского короля Луи-Филиппа I Орлеанского.

Биография 
Поступил в 1834 году на флот, участвовал во многих морских экспедициях.

В 1840 году командовал фрегатом, перевезшим прах Наполеона с острова Святой Елены во Францию.

В 1845 году командовал экспедицией против Марокко.

Когда в 1848 году вспыхнула революция, Жуанвиль вместе со своим братом, герцогом Анри Омальским, находился в Алжире. Оба брата отправились в Англию, откуда Жуанвиль послал президенту Учредительного собрания протест против Декрета об изгнании Орлеанов. Популярностью принца в это время надеялась воспользоваться орлеанисткая партия, чтобы предложить его в президенты республики.

В 1861 году, когда началась война между Севером и Югом в США, Жуанвиль вместе со своим сыном, герцогом де Пентьевр, и племянниками, графом Парижским и герцогом Шартрским, отправился в США, где его сын поступил в морское училище, а сам Жуанвиль участвовал на стороне северян в походе 1862 года.

Во время франко-прусской войны Жуанвиль безрезультатно предлагал свои услуги императорскому, а затем республиканскому правительствам, и когда, несмотря на отказ, всё же вступил под чужим именем в армию Шанзи, был в январе 1871 года по приказу Гамбетты выслан из Франции. В феврале 1871 года, после отмены Декрета против орлеанистов, Жуанвиль был избран в депутаты, но принимал лишь незначительное участие в политике по причине развивавшейся глухоты и в 1876 году отказался от выдвижения его кандидатуры в президенты.

Жуанвиль напечатал в «Revue des Deux Mondes» ряд статей о французском флоте (собраны под заголовком «Études sur la marine et récits de guerre», 1859); «La Guerre d’Amérique, campagne du Potomac» (1872); «Encore un mot sur Sadowa» (1868) и другие. Почётный член Общества французских акварелистов.

Награды 
 Орден Почётного легиона (Франция)
 большой крест (10 февраля 1839)
 кавалер (январь 1839)
 Орден Леопольда I, большой крест (Бельгия)
 Орден Южного Креста, большой крест (Бразилия)
 Орден Педру I (Бразилия)
 Орден Золотого руна (10 октября 1846, Испания)
 Орден Карлоса III, большой крест (1848, Испания)
 Орден Святого Фердинанда и заслуг, большой крест (Королевство обеих Сицилий)
 Орден Нидерландского льва, большой крест (Нидерланды)
 Орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского, большой крест (Папская область)
 Орден Башни и Меча, большой крест (Португалия)
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (Россия)
 Орден Саксен-Эрнестинского дома, большой крест (1864, Саксен-Кобург-Гота)
  (Тунис)

Семья 
С 1843 года был женат на Франсишке (1824—1898), дочери императора Бразилии Педру I. Дети:
 принцесса Франсуа́за Мари́я Аме́лия (14.08.1844—28.10.1925) — вышла замуж за своего двоюродного брата принца Роберта, герцога Шартрского, сына наследника французской короны Фердинанда Филиппа, герцога Орлеанского, и принцессы Елены Мекленбург-Шверинской, имели пятерых детей;
 принц  (04.11.1845—17.08.1919) — герцог Пантьевр, женат не был, имел двух незаконнорождённых детей;
 принц N (род. и ум. 1849) — мертворождённый сын.

Образ в кино 
 «» (Франция, 1938) — актёр

Примечания

Ссылки 

 

Орлеанский дом
Морские офицеры Франции
Офицеры армии Союза
Похороненные в Королевской капелле в Дрё
Принцы Франции (Орлеанские)